Арман (Мондо) Дуплантис () е шведски състезател по лека атлетика. Роден в е Лафайет, САЩ. Олимпийски шампион е от олимпиадата в Токио (2020). Европейски щампион е в Берлин, 2019, Европейски шампион в зала – Торун, 2021. Дуплантис е световен рекордьор (6,18 м, 15 февруари 2020) и световен рекордьор на открито (6,15 м, 17 септември 2020). Състезава се за клуб „Упсала“.Европейски шампион  за 2022г. в Мюнхен с 6.06(рекорд на Европейските първенства).

Източници

Външни препратки 
 Арманд Дуплантис в Olympedia
 Арманд Дуплантис в World Athletics

Шведски спортисти
Родени на 10 ноември
Летни олимпийски игри
Спортисти на летните олимпийски игри 2020
Олимпийски игри в Япония
Шведски олимпийски шампиони